Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2006 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2006 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während JKSz MCKiS Jaworzno sieben Spieler meldete, umfasste der Kader von PTSz Płock elf Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während AZS UMCS Lublin, KSz Juvena Hańcza Suwałki, WASKO HetMaN Szopienice und GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten für KSz Rzemiosło Racibórz alle neun gemeldeten Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 70 der 89 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 48 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien waren Łukasz Cyborowski und Grzegorz Gajewski (beide Lublin), je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Mateusz Bartel (Polonia Warszawa) und Tomasz Warakomski (Suwałki). Kein Spieler erreichten 100 %, das prozentual beste Ergebnis erreichte Monika Soćko (Polonia Warszawa) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; für gemeldete Frauen wird sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer (die insofern täuscht, als an Nummer 6 gemeldete Frauen bei Ausfall eines der ersten 5 Spieler nicht aufrückten, sondern an Brett 6 blieben) angegeben
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2006), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2006; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

AZS UMCS Lublin

JKSz MCKiS Jaworzno

KSz Juvena Hańcza Suwałki

KSz HetMaN Szopienice

PTSz Płock

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

SS Polfa Grodzisk Mazowiecki

UKS Hetman Częstochowa

KSz Rzemiosło Racibórz

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2006
Ekstraliga Schach 2006